Reiterloses Pferd steht für:

 reiterloses Pferd, Teilnehmer an einem Wettrennen, siehe Korso #Geschichte
 reiterloses Pferd, Teilnehmer an einem Begräbnis, siehe Begräbnis mit militärischen Ehren #Reiterloses Pferd
 reiterloses Pferd, buddhistisches Symbol des Todes, siehe Hauspferd #Pferde in Mythologie und Geschichte